Logroño (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja
 Logroño (comarca), een comarca in de Spaanse provincie La Rioja
 Logroño (Santa Fe), een plaats in Argentinië